Adams Farm steht für:

im NRHP gelistete Objekte:
 Adams Farm (Princess Anne), Maryland, ID-Nr. 88002140
 Adams Farm (Harrisville), New Hampshire, ID-Nr. 86003246

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adams Farm (North Carolina), im Guilford County